Wolni Strzelcy i Partyzanci (FTP) – organizacja francuskiego Ruchu Oporu podległa Frontowi Narodowemu i Partii Komunistycznej:
 Wolni Strzelcy i Partyzanci Francuscy (FTPF) – część organizacji złożona z Francuzów
 Wolni Strzelcy i Partyzanci – Imigrancka Siła Robocza (FTP-MOI) – część organizacji złożona z obcokrajowców